A Walk on the Wild Side, een roman van de Amerikaanse schrijver Nelson Algren uit 1956
 Walk on the Wild Side (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1962 onder regie van Edward Dmytryk gebaseerd op dat boek
 Walk on the Wild Side (Lou Reed), een nummer uit 1972 van de Amerikaanse zanger Lou Reed
 Walk on the Wild Side (televisieprogramma), een Brits komisch televisieprogramma